Desa Sumberingin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberingin (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 112,24), Jawa Timur, 
 Desa Sumberingin (administrativ by i Indonesien, lat -8,05, long 112,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar